Jméno a příjmení Jiří Hanzl má více nositelů:

 Jiří Hanzl (1922–2011), československý hokejový brankář, bratr Jana
 Jiří Hanzl (házenkář) (* 1951), československý házenkář
 Jiří Hanzl (publicista) (* 1952) – regionální publicista Písecka